TV Bandeirantes Ceará (mais conhecida como Band Ceará) é uma emissora de televisão brasileira sediada em Fortaleza, capital do estado do Ceará. Opera no canal 20 (21 UHF digital) e é uma emissora própria da Rede Bandeirantes, pertencendo ao Grupo Bandeirantes de Comunicação. Seus estúdios estão no Salinas Shopping, no bairro Edson Queiroz e seus transmissores estão na torre da RedeTV! Fortaleza, no bairro Dionísio Torres. O sinal da emissora em Fortaleza é uma retransmissão gerada em São José de Ribamar, no Maranhão, no canal 27 UHF digital, cedido pela Band Maranhão. Entrou no ar em 1.º de junho de 2020 para dar cobertura à Band no Ceará após o fim das atividades da NordesTV, sua afiliada desde 2015.

História

Antecedentes 
O sinal da Rede Bandeirantes começou a ser levado ao ar no Ceará em 1978 através da então TV Uirapuru de Fortaleza, atual TV Cidade, tendo a afiliação durado até 1987, quando a emissora passou a retransmitir a programação do SBT. Em 1990, a Bandeirantes voltou a ser transmitida em Fortaleza, pela TV Jangadeiro, que em 1999 trocou a afiliação pelo SBT. A partir dali, a programação da rede foi transmitida pelo canal 20 UHF, que de 2008 a 2012 passou a repetir o sinal da Band Nordeste.

Em 2012, o Sistema Jangadeiro de Comunicação, grupo ao qual pertence a TV Jangadeiro, lançou a NordesTV, sediada em Sobral, que começou a operar em Fortaleza pelo canal 20 UHF e retransmitir o SBT, enquanto a TV Jangadeiro tornou-se afiliada à Band novamente. Com o posterior deslocamento da NordesTV em Fortaleza para o canal 27 UHF retransmissora pertencente ao SBT, o 20 foi ocupado pela Rede 21, do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Em 2015, houve uma troca de afiliação entre a TV Jangadeiro, que retomou a afiliação ao SBT, e a NordesTV, que passou a retransmitir a Band através dos canais 20 UHF analógico e 21 UHF digital. Posteriormente, o 27 UHF analógico foi desativado e concessionado ao Sistema Jangadeiro, que o arrendou à TV Evangelizar.

Lançamento 
Em 27 de maio de 2020, o Grupo Bandeirantes de Comunicação anunciou o lançamento da Band Ceará, filial da Rede Bandeirantes no estado, que ocuparia o canal 21 UHF digital de Fortaleza, de propriedade do conglomerado, por qual era retransmitida a NordesTV, que teria suas atividades encerradas; em Sobral, sua cidade-sede, a emissora tinha geração pelo canal 48 UHF, que passaria a repetir a TV Jangadeiro. A NordesTV foi substituída na capital pela Band Ceará na madrugada de 1.º de junho. O sinal da estação havia sido carregado antecipadamente no satélite StarOne C3 para a realização de testes. Lançada retransmitindo a programação da Band junto a atrações de outras filiadas da rede, a emissora passou a gerar conteúdo próprio no final de junho.

Em 2 de junho de 2020, a Band Ceará passa a ser retransmitida em Juazeiro do Norte através do canal 21 UHF digital, substituindo o sinal nacional da Band, que estava no ar desde 28 de janeiro. Em abril de 2021, a Band Ceará inaugurou sua sede no Salinas Shopping, no bairro Edson Queiroz, em Fortaleza.

Sinal 

A concessão da Band Ceará em Fortaleza é de RTV, sendo uma retransmissora do sinal gerado desde 17 de junho de 2020 em São José de Ribamar, no estado do Maranhão, pelo canal 27 UHF digital, por qual operava até então a Band Maranhão, que seguiu com uma repetidora na capital São Luís.

Retransmissoras 
 Juazeiro do Norte - 21 UHF digital (21.1 virtual);
 Orós - 45 UHF digital (7.1 virtual).

Programas 
Além de retransmitir a programação nacional da Rede Bandeirantes, a Band Ceará produz e exibe os seguintes programas:
 Jogo Aberto Ceará: programa esportivo, com Ana Cláudia Andrade;
 Boa Tarde Nordeste: telejornal, com Gleudson Rosa;
 Vem Com a Gente: programa de variedades, com Nilson Fagata;
 Brasil Urgente Ceará: jornalístico policial, com Ester Aragão;
 Band Cidade: telejornal, com Franciane Amaral;
 Vai Dar Praia: programa de entretenimento, com Lucas Vieira;
 IN Connection: colunismo social, com Pompeu Vasconcelos;
 Band Entrevista: programa de entrevistas, com Rogério Gomes.

Também são retransmitidas atrações de outras emissoras da rede, sendo estas:
 Papo de Fogão (produção independente);
 TV Auto (produção independente);
 Chef Show (produção independente).

Outros programas exibidos pela emissora foram descontinuados:
 Atualizando;
 Bora Ceará;
 Cromoscast;
 Ligados.

Jornalismo 
Como primeira produção local, a Band Ceará começou a exibir em seus intervalos comerciais, no final de junho de 2020, o Minuto Band, pequeno informativo com reportagens sob responsabilidade de uma produtora independente de Pernambuco. Posteriormente, a emissora lançou versões locais diárias de programas da rede: em 10 de maio de 2021, o Brasil Urgente Ceará, apresentado por Ferreira Aragão na faixa vespertina de segunda a sexta, em 31 de janeiro de 2022, o Band Cidade, com Franciane Amaral, no espaço local do início das noites; em 14 de março, o Jogo Aberto Ceará, com Ana Cláudia Andrade, no começo das tardes; no dia 21, o Bora Ceará, às manhãs, com Nilson Fagata, encerrado pouco tempo depois; e em 30 de maio, o Boa Tarde Ceará, com Gleudson Rosa, que depois tornou-se Boa Tarde Nordeste. Em 22 de outubro, entrou no ar o programa Band Entrevista, versão local de outro programa da Band produzido em algumas praças da rede, com apresentação de Rogério Gomes.

Entretenimento 
Em 8 de agosto de 2020, a Band Ceará estreou, na faixa matinal dos sábados, o programa de variedades Ligados, com apresentação de Naiara Barroso e Lucas Vieira, que ficou no ar até o segundo semestre de 2021. Neste ano, em 7 de agosto, também nas manhãs de sábado, foi lançado o Atualizando, com Missilene Xavier, que deixou a programação da emissora em julho de 2022. Antes, em 6 de junho, estreou o Vem com a Gente, apresentado por Nilson Fagata e exibido nas tardes de segunda a sexta. Em 3 de setembro, foi lançado o Vai Dar Praia, com Júnior Leal, nas manhãs de sábado. Em 24 de setembro, estreou o programa IN Connection, também exibido nas manhãs de sábado, com Pompeu Vasconcelos. Em 20 de novembro, passou a ir ao ar nas manhãs de domingo o podcast sobre futebol Cromoscast, apresentado por Kaio Cézar. Em 28 de janeiro de 2023, Lucas Vieira retornou à emissora para assumir o comando do Vai Dar Praia em substituição a Júnior Leal, que transferiu-se para a TV Cidade.

Ligações externas 
 
 
 

Canais de televisão fundados em 2020
Bandeirantes Ceará